63. Mistrzostwa świata w kolarstwie szosowym – zawody kolarskie, które odbyły się  w dniach  29 sierpnia – 2 września 1990 w japońskim mieście Utsunomiya. Były to pierwsze zorganizowane w tym kraju mistrzostwa świata w kolarstwie szosowym. Nikomu nie udało się obronić tytułu mistrza świata. Również nikomu nie udało się zdobyć chociaż dwóch medali.

Polacy nie zdobyli żadnego medalu, a najlepszym osiągnięciem było zajęcie 10. miejsca przez polski zespół w jeździe drużynowej na czas amatorów.

Kalendarium zawodów

Reprezentacja Polski 
Do mistrzostw świata Polski Związek Kolarski zgłosił 11 zawodników w trzech konkurencjach (bez konkurencji kobiet).

Medaliści

Szczegóły

Tabela medalowa

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 

Mistrzostwa świata w kolarstwie szosowym
1990 w kolarstwie
1990 w Japonii
Kolarstwo w Japonii
Zawody sportowe w Utsunomiya